Cena Car of the Year (česky: Auto roku) je udílena od roku 1964 několika evropskými automobilovými magazíny. V současné době jsou organizátory této soutěže následující magazíny: Auto (Itálie), Autocar (Spojené království), Autopista (Španělsko), Autovisie (Nizozemsko), L'Automobile Magazine (Francie), Stern (Německo) a Vi Bilägare (Švédsko).

Porota soutěže se skládá z evropských odborných automobilových novinářů. Jejich počet za jednotlivé země se stanovuje na základě velikosti automobilového trhu a automobilového průmyslu v dané zemi. Porota se v roce 2010 skládala z 59 členů z 23 zemí. Za Českou republiku je v ní jediným zástupcem vždy šéfredaktor magazínu Automobil, Ing. Milan Jozíf (1992 – 2010), Ing. Tomáš Hyan (2010 – 2016) a Mgr. Jiří Duchoň (2016 do současnosti).

Výsledky od roku 1964 do 2018

Vítězové rozdělení dle automobilových společností

Reference

Externí odkazy 
 
průběžně doplňovaný aktuální přehled na Auta5P
 Oficiální stránky

Automobily
Ocenění
Ocenění založená roku 1964